Pætursfjall kan syfta på följande platser:

Färöarna 

 Pætursfjall, Streymoy, 
 Pætursfjall, Sandoy, berg,